Референдумы в Лихтенштейне проходили 27 февраля, 18 июня и 24 сентября 2000 года. В феврале прошёл референдум по поправке к законопроекту, поддерживающего дешёвое жильё. Он был отклонён 66,3% голосов избирателей. В июне проводился референдум по предоставлению и лишению гражданства, который был одобрен 50,1% голосов с разницей всего в 15 голосов. Последний референдум был проведён в сентябре по поводу соглашения со Швейцарией по обеспечению соответствующего налога на большегрузные (более 3,5 т) автомобили. Он был одобрен 71% голосов.

Контекст

Референдум по доступному жилью 
Референдум касается изменения законодательства в поддержку жилья.

Это был факультативный референдум по народной инициативе: в рамках статьи № 66 Конституции законопроект, за который проголосовал Ландтаг, являлся предметом всеобщего голосования при сборе минимум 1 000 подписей зарегистрированных избирателей, комитет по сбору подписей собрал 1 619, из которых 1 609 были признаны действительны.

Референдум по гражданству 
Референдум касался поправок в Закон о гражданских правах, касающихся процедуры натурализации.

Проект поправок Ландтага предусматривал ускоренную процедуру натурализации после 30 лет проживания в стране, причём возраст, предшествовавший пятнадцатилетнему возрасту, является двойным и с минимальным сроком фактического проживания 5 лет. Кандидаты также должны были хорошо интегрированы в общество. Запрет на двойное гражданство сохранялся.

Это был факультативный референдум парламентского происхождения: Ландтаг решил представить законопроект на всенародное голосование в рамках статьи № 66 Конституции.

Налог на большегрузные автомобили 
Третий референдум касался заключённого с соседней Швейцарией договора о введении налога на транспортные средства большой грузоподъёмности, известного как HVF.

Ландтаг одобрил этот договор 16 июня 2000 года. Промышленные круги, выступающие против дополнительных затрат, решили ввести процедуру референдума и собрали для него 2207 подписей.

Это был факультативный референдум народного происхождения: в рамках статьи № 66-бис Конституции о международных договорах законопроект, принятый Ландтагом, являлся предметом всеобщего голосования при сборе минимум 1 500 подписей зарегистрированных избирателей.

Результаты

Референдум по доступному жилью

Референдум по гражданству

Налог на большегрузные автомобили

Примечания 

Референдумы 2000 года
Референдумы в Лихтенштейне
2000 год в Лихтенштейне
Февраль 2000 года
Июнь 2000 года
Сентябрь 2000 года